tlenek galu(I), 
 tlenek galu(III),